El término Isuzu puede hacer referencia a:

 Isuzu, fábrica de motores japonesa Isuzu Motors Limited
 Isuzu Sōma (Rin), un personaje del manga Fruits Basket.
 Emi Isuzu, un personaje del manga y anime  Tenjou Tenge.
 Un crucero ligero japonés de la Clase Nagara, el Isuzu.
 La Clase Isuzu de destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
 El Isuzu (DE-211), líder de la citada clase.